Ткешелашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Ткешелашвили, Заза (род. 1965) — грузинский борец вольного стиля и боец ММА.
 Ткешелашвили, Константин Семёнович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ткешелашвили, Отар Виссарионович — грузинский археолог.
 Ткешелашвили, Эка (род. 1977) — грузинский юрист и политический деятель.